Il gruppo della galena è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della galena 
 Alabandite
 Altaite
 Clausthalite
 Galena
 Keilite
 Niningerite
 Oldhamite

Note 

Galena